Набатников — русская фамилия.

Известные носители 
 Набатников Виталий Семёнович (род. 1941) — заслуженный экономист России, заместитель председателя Правительства Ставропольского края, с 1999 министр экономики Ставропольского края, с 2002 президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края.
 Набатников, Юрий Иванович (род. 1946) — токарь, Герой Социалистического Труда.

 Набатникова, Татьяна Алексеевна (род. 1948) — советский и российский писатель, переводчик с немецкого языка, в том числе нескольких романов нобелевского лауреата Эльфриды Елинек.

См. также 
 Набатчиков